Государственная премия Российской Федерации — форма поощрения граждан Российской Федерации  за выдающиеся творческие достижения в области науки и техники, труде, литературы и искусства. 

Государственные премии РФ  учреждены постановлением Президента РФ N 282 — рп от 5 июня 1992 года.

Лауреатами Государственных премий РФ  являются лица, награждённые за выдающиеся достижения в области науки и техники, труде, литературы и искусства. 

Лауреатам премии вручалась нагрудная медаль по образцу прежней медали лауреата Государственной премии СССР, планка медали имела окраску российского триколора. 

Ниже приводится перечень лауреатов Государственной премии РФ из Башкортостана по областям деятельности в порядке алфавита в хронологической последовательности присуждения премии.

См. также Список лауреатов Государственной премии СССР (Башкортостан)

Источники 
Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. т. 2. В-Ж. 2006. −624 с. ISBN 5-88185-062-9.; т. 3. З-К. 2007. −672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; т. 4. Л-О. 2008. −672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; т. 5. П-С. 2009. −576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; т. 6. Советы нар. хозяйства. -У. 2010. −544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; т. 7. Ф-Я. 2011. −624 с.. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20130915013516/http://www.bashnl.ru/content/perechen-znamenatelnykh-i-pamyatnykh-dat-respubliki-bashkortostan-na-2013-god

Примечания 

Списки:Башкортостан